Erzsébet (Richeza) lengyel királyi hercegnő (1288–1335) cseh és lengyel királyné, II. Przemysń lengyel király lánya
Erzsébet lengyel királyi hercegnő (1305–1380) magyar királyné, I. (Kis) Ulászló lengyel király lánya
Erzsébet lengyel királyi hercegnő (1326/30/4–1361) pomerániai hercegné, III. (Nagy) Kázmér lengyel király lánya, az előbbi unokahúga
Erzsébet lengyel királyi hercegnő (1399–1399) litván hercegnő, I. (Szent) Hedvig és II. (Jagelló) Ulászló lengyel királyok lánya
Erzsébet lengyel királyi hercegnő (1482–1517) liegnitzi hercegné, IV. (Jagelló) Kázmér lengyel király lánya